Чифлак може да се односи на:

 Чифлак (Витина), насеље у општини Витина, КиМ, Република Србија
 Чифлак (Ораховац), насеље у општини Ораховац, КиМ, Република Србија